Fragata Almirante Lynch puede referirse a dos embarcaciones de la armada chilena:

 Fragata Almirante Lynch (PFG-07), fragata lanzamisiles de la Clase Condell; o
 Fragata Almirante Lynch (FFG-07), fragata tipo 23.